Manville può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

Manville (New Jersey)
Manville (Wyoming)